Utö (Finland), een eiland van Finland
 Utö (Zweden), een eiland bij Stockholm, Zweden
 Uto (Kumamoto), een Japanse stad
 Station Utrecht Overvecht